Prado se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustavo M. Prado
 Jefferson Prado